Municipio de Litchfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Litchfield (condado de Hillsdale, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.
 Municipio de Litchfield (condado de Meeker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Meeker.
 Municipio de Litchfield (condado de Medina, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.
 Municipio de Litchfield (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.